Das schlafende Mädchen ist der Titel folgender Filme:

 Das schlafende Mädchen (2002), Kurzfilm von Corinna Schnitt.
 Das schlafende Mädchen (2011), deutscher Spielfilm von Rainer Kirberg.
 Arbeitstitel des deutschen Fernsehfilms Der Polizist und das Mädchen von Rainer Kaufmann aus dem Jahr 2018.

Bildende Kunst
Schlafendes Mädchen, Titel eines Gemäldes von Jan Vermeer aus dem Jahr 1657.